Lenny může být jméno či název následujícího:

Osoby
 Lenny (zpěvačka) – česká zpěvačka a hudební skladatelka
 Lenny Bruce – americký komik
 Lenny Kaye – americký kytarista
 Lenny Kravitz – americký zpěvák
Fiktivní osoby
 Lenny Leonard – fiktivní postava seriálu Simpsonovi
Ostatní
 Lenny (album) – hudební album zpěváka Lenny Kravitze z roku 2001
 Lenny (film) – biografický film o komikovi Lenny Bruceovi z roku 1974
 Lenny (povídka) – vědeckofantastická povídka spisovatele Isaaca Asimova
 Hurikán Lenny – hurikán z roku 1999